

Bijbel 
Evangelie volgens Lucas, evangelie uit het Nieuwe Testament.
Lucas (evangelist), de schrijver van bovenstaand evangelie.

Aardrijkskunde 
Lucas (Iowa)
Lucas (Kansas)
Lucas (Ohio)
Lucas (Texas)
St. Lucas (Iowa)

Geneeskunde 
LUCAS (Lund University Cardiac Assist System), een mechanisch reanimatiesysteem

Media 
Lucas (film), een Amerikaanse film uit 1986
Lukas (film), een Franse film uit 2018
Lucas etc., Belgische televisieserie uit 2017/2018

Personen met de achternaam Lucas 
Engelbertus Lucas (1747-1797), Nederlands zeeofficier
Engelbertus Lucas (1785-1870), Nederlands zeeofficier en politicus
George Lucas, Amerikaans regisseur
Hippolyte Lucas (1814-1899), plantkundige
Isabel Lucas, Australisch actrice
Werner Lucas, Duits gevechtspiloot

Sint Lucas / St. Lucas 
AZ Sint-Lucas (Brugge), een ziekenhuis in Brugge
AZ Sint-Lucas (Gent), een ziekenhuis in Gent
Belgische Geneesherenvereniging Sint-Lucas
Sint-Lucasschool (Gent)
Sint-Lucasgilde
Kunstaardewerkfabriek St. Lukas (1909-1933)
Kunstenaarsvereniging Sint Lucas

Verkeer en transport 
Lucas (motorfiets), een Duits historisch motorfietsmerk

Voornaam 
Lucas (voornaam), een jongensnaam
Lucas van Leyden, een Nederlandse kunstenaar uit Leiden
Lucas Moura, Braziliaans voetballer

Zie ook 
Lucas County (doorverwijspagina)